Deer Park Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Deer Park Township du comté de LaSalle en Illinois.
  du comté de Pennington dans le Minnesota.

Homonymie de townships